Eusebiu este un nume propriu. Unele personalități care au purtat acest nume au fost:

Papa Eusebiu
Eusebiu din Cezareea
Eusebiu Camilar
Eusebiu Mandicevschi
Eusebiu Popovici